Dawarblandong kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Dawarblandong, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Dawarblandong, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar